Дофин има више значења:
 Округ Дофин (Пенсилванија)
 Дофин (Пенсилванија)